Прохоров може да се отнася за:
 Александър Прохоров (1916-2002), руски физик
 Дмитрий Прохоров (1827-1881), руски офицер
 Михаил Прохоров (р. 1965), руски бизнесмен и политик